Santa Maria de la Sala (Jorba), ermita romànica del municipi de Jorba, a la comarca de l'Anoia.
 Santa Maria de la Sala (Foixà), església del municipi de Foixà (Baix Empordà).